William Gibson, scrittore canadese
William Gibson, commediografo statunitense
William Gibson (1738-1821), vescovo cattolico inglese
William Gibson (1898-?), calciatore scozzese
William Gibson (1876-1949), calciatore nordirlandese
William Gibson (1926-1995), calciatore scozzese
Willie Gibson (1984-vivente), calciatore scozzese
Bill Gibson, batterista degli Huey Lewis and the News